Tribulillo puede referirse a:

 El nombre común de la planta Medicago polymorpha.
 El nombre común de la planta Trifolium repens.